Chrabrowo (, ) ist ein bulgarischer bzw. russischer Ortsname:
 Chrabrowo (Barna), Dorf in der Oblast Barna, Bulgarien
 Chrabrowo (Dobritsch), Dorf in der Oblast Dobritsch, Bulgarien
 Chrabrowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Powunden, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Flughafen Chrabrowo, siehe Flughafen Kaliningrad-Chrabrowo
 Chrabrowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau, Russland